Сан-Манго-суль-Калоре () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.

Население составляет 1235 человек (2008 г.), плотность населения составляет 88 чел./км². Занимает площадь 14 км². Почтовый индекс — 83050. Телефонный код — 0827.

Покровитель коммуны — святой великомученик Фёдор Тирон, празднование 9 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.sanmangosulcalore.av.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики